Маланюк — українське прізвище.

Носії 
 Маланюк Володимир Павлович (1957—2017) — український шахіст, міжнародний гросмейстер.
 Маланюк Євген Филимонович (1897—1968) — український письменник, поет, публіцист, літературний критик.
 Маланюк Ірина Осипівна (1919—2009) — австрійська оперна співачка, мецо-сопрано.
 Маланюк Олекса Олексійович (1919—1943) — український педагог, політичний і громадсько-культурний діяч.
 Маланюк Ярослав Дмитрович — старший тренер-викладач Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки 

Українські прізвища